Le Théâtre Péril, fondé à Québec en 2000 par Christian Lapointe et Danielle Boutin, est une compagnie prenant des risques artistiques et permettant à des professionnels d’explorer et d’approfondir des textes denses et des techniques de jeux peu communes.

Prisant la philosophie esthétique du "le peu peut le plus", il apporte ainsi un art épuré.

Se concentrant sur des textes de répertoires ou contemporains, comportant tous les éléments édifiants d’un théâtre complet, et sur de la création théâtrale solide, le Théâtre Péril présente à son public un théâtre riche et complexe, tant dans la forme que dans le fond.

Il sensibilise le public à la beauté et à la cruauté d’un théâtre inusité et rigoureux qui ramène le spectateur à sa condition humaine.

Réalisations 
 2001 : Le Chien de Culann de William Butler Yeats
 2002 : Hoi Sinh / Dichotomie, création
 2003 : Le Seuil du palais du roi de William Butler Yeats
 2006 : Axël de Villiers de L'Isle Adam
 2007 : C.H.S. de Christian Lapointe
 2007 : Le vol des anges – d'après le texte de Luis Thénon
 2008 : Anky ou la fuite, opéra du désordre, de Christian Lapointe
 2008 : Vu d'ici de Mathieu Arsenault
 2009 : Limbes (d'après - Calvaire / Résurrection / Purgatoire) - de William Butler Yeats
 2010 : Trans(e) – de Christian Lapointe
 2012 : Sepsis de Christian Lapointe
 2013 : L'homme atlantique (et La maladie de la mort) – de Marguerite Duras

Lien externe 
Site officiel

Peril
Culture à Québec